SQH steht für:
 Flughafen Nà Sản (IATA-Code), Flughafen von Sơn La, Sơn La (Provinz), Vietnam

sqh steht für:
 Shau (ISO-639-3-Code), Kainji-Sprache in Nigeria

Abkürzung